Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Rhus microphylla
 el nombre común de la planta Zanthoxylum fagara